V9 steht für:
 Moto Guzzi V9, italienisches Motorrad
 Bashkirian Airlines (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 Star1 Airlines (IATA-Code), litauische Billigfluggesellschaft
 Škoda-Kauba V9, tschechoslowakischer Leichtflugzeug-Prototyp von Škoda-Kauba Flugzeugbau

V-9 steht für:
 USS Cuttlefish (SS-171), neuntes U-Boot der US-amerikanischen V-Klasse

V.9 steht für:
 Fokker V.9, Flugzeugprototyp, der zur Produktion der Fokker D.VI führte

Siehe auch:
 Hughes XV-9

V9